Герб бывшего города Зашиверск Момского улуса Республики Саха (Якутия). В XIX веке город оставлен жителями после эпидемии оспы.

Описание герба 
Описание герба: В верхней части щита герб иркутский, в нижней части — в чёрном поле золотая лисица, в знак того, что жители сей округи ловлею сих зверей промышляют.

Герб Зашиверска утверждён 26 октября 1790 года вместе с другими гербами Иркутского наместничества.

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Источники 
 Н. А. Соболева «Гербы городов России»
 Рубцов Ю. В. «Геральдика Якутии»

Примечания 
Зашиверск
Гербы Якутии
Момский район
Гербы с изображением лис